Le qualificazioni del singolare  dell'HP Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Erika Sema (qualificata)
  Laura Robson (primo turno)
  Zarina Dijas (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (qualificata)

 Rika Fujiwara (ultimo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Kristýna Plíšková (ultimo turno)
 Karolína Plíšková (ultimo turno)

Qualificate

  Erika Sema
  Jaroslava Švedova

  Shūko Aoyama
  Noppawan Lertcheewakarn

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

HP Open 2011
WTA Tour 2011